La Queue kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Queue-les-Yvelines, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 La Queue-en-Brie, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France,